Antonio Suamy López Hernández (1983) Lic. En derecho mexicano.
 [[Antonio Suamy López Hernández (abogado)
(Maestro en administración y capital humano)|Antonio Suamy López Hernández]] (1983 ) abogado mexicano.